Frozen Flame puede referirse a:

Música 

 Frozen Flame, banda musical de estilo metal gótico formada en Argentina.

Juegos de video 

 Frozen Flame, piedra artefacto perteneciente a los juegos de video de la saga Chrono Cross.

en:Frozen Flame